Kotlin – isola russa
Kotlin – comune polacco
Kotlin – linguaggio di programmazione